Рейц (, ) — немецкая и африканерская фамилия.

Известные носители:

 Рейц, Александр Магнус Фромгольд фон (1799—1862) — историк русского права, педагог, статский советник.
 Рейц, Денейс (1887—1954) — южноафриканский военный и политик.
  (1817—1853) — немецкий дипломат и путешественник.
 Рейц, Фридрих Вольфганг (1733—1790) — немецкий филолог.
 Рейц, Фрэнсис Уильям (1884—1934) — бурский и южноафриканский политик.

Примечания